Hoge Huis (Beesd), kasteel in Beesd, Nederland
 Hoge Huis (Bosvoorde), kasteel in Watermaal-Bosvoorde, België
 Hoge Huis (Oud-Sabbinge), kasteel in Oud-Sabbinge, Nederland